Ornithomimosauria — група ящеротазових динозаврів підряду тероподів (Theropoda), що існувала протягом крейдяного періоду. Це були швидкі всеїдні або рослиноїдні динозаври, що були схожі на сучасних страусів.  Вони мали тонкі та вузькі черепи. Примітивні види мали зуби, пізніші види були беззубими. Передні кінцівки були довгими та тонкими з потужними кігтями. Задні кінцівки були довгими та міцними та були призначені для швидкого бігу. Група існувала на континенті Лавразія.

Філогенія 
Ornithomimosauria включає представників Maniraptoriformes, що згідно з філогенетичним аналізом є ближчими до Ornithomimus edmontonicus ніж до Passer domesticus. 

Філогенічна кладограма за Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François Escuillié & Tsogtbaatar Chinzorig (2014).

Примітки 

Тероподи